Poltergeist se refiere a un fenómeno parapsicológico, pero también puede referirse a:

Poltergeist (película), película de Tobe Hooper, o sus secuelas.
Poltergeist II: El otro lado
Poltergeist III

 Poltergeist: The Legacy, serie canadiense de horror (1996–1999)

Poltergeist (banda), banda de trash-metal suiza.
Poltergeist, película de 2015.
 Poltergeist (planeta), también denominado PSR B1257+12 c y PSR B1257+12 B, es un exoplaneta que orbita el púlsar Lich, en la constelación de Virgo.